A prova do Slalom paralelo feminino do Campeonato Mundial de Snowboard de 2021 ocorreu no dia 2 de março em Rogla na Eslovênia.

Medalhistas

Resultados

Qualificação
Um total de 51 snowboarders participaram da competição.  A prova ocorreu no dia 2 de março com início às 09:00.  As 16 melhores avançaram para a final.

Fase eliminatória 
A seguir estão os resultados da fase eliminatória.

Ligações externas 

 Site da Federação Internacional de Esqui

	
Campeonato Mundial de Snowboard de 2021